Gasszulavijasz hettita női név. Az uralkodóházban két előfordulása ismert:
 I. Gasszulavijasz, II. Murszilisz felesége
 II. Gasszulavijasz, Bentesina amurrúi király felesége, az előbbi unokája